Aloposaurus es un género extinto de terápsido gorgonopsio que vivió durante el Pérmico Superior en Sudáfrica. Fue nombrado inicialmente por Robert Broom en 1910, y contiene a la especie tipo A. gracilis, y a una posible segunda especie, A. tenuis. Este pequeño gorgonópsido tenía un cráneo estrecho y delgado de solo de 12 centímetros, con una longitud corporal total de 60 - 70 centímetros. Aloposaurus gracilis es conocido de un único cráneo erosionado de un probable individuo inmaduro.

Clasificación

A continuación se presenta un cladograma basado en el análisis filogenético de Gebauer (2007):

Referencias

Véase también
 Anexo:Lista de sinápsidos

Fuentes 
 paleodb.org

Gorgonopsia
Sinápsidos de África
Sinápsidos del Pérmico